Frédéric Baleine du Laurens plus connu sous le nom Frédéric du Laurens, né le  à Constantine (Algérie), ancien élève de l’École nationale d’administration (promotion Charles de Gaulle, 1970-72) est un diplomate français.

Biographie 

Frédéric Baleine du Laurens est né dans une famille d'ancienne bourgeoisie originaire d'Île-de-France,qui s'est établie au  à Pondichéry, en Inde française, issue de Jacques Baleine du Laurens (1699-1749), (baptisé en la paroisse Saint-Eustache de Paris), secrétaire au Conseil supérieur de Pondichéry. *Antoine François Baleine du Laurens (1732-1775), était conseiller, greffier chef au Conseil supérieur de Pondichéry. *Jean-Baptiste Louis Charles Baleine du Laurens(1749-1842), était chef de bataillon, conseiller au Conseil supérieur de Pondichéry. *Frédéric Baleine du Laurens(1801-1842), était officier de cavalerie. * Gaston Baleine du Laurens (1842-1901) est mort à Libreville (Congo Belge).

Carrière
Frédéric du Laurens a effectué sa scolarité secondaire au lycée Saint-Charles à Marseille et ses études supérieures à l'Institut d'études politiques de Paris et la Faculté de droit de Paris (diplôme d’études supérieures de droit public).

Il a notamment été ambassadeur de France en Namibie (1994-1998) et en Argentine (2006-2009).

De 2010 à 2013, il dirige les Archives diplomatiques.

À l'occasion de l'élection présidentielle de 2017, il fait partie des 60 diplomates qui apportent leur soutien à Emmanuel Macron.

Notes et références 

 Annuaire diplomatique

Liens externes 
 

Ambassadeur français
Étudiant de la faculté de droit de Paris
Élève de l'École nationale d'administration (France)
Élève de l'Institut d'études politiques de Paris
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Ambassadeur de France en Namibie
Ambassadeur de France en Argentine
Naissance en février 1948
Naissance à Constantine